Fuentelisendo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fuentelisendo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Fuentelisendo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar